Пор-Сент-Фуа-е-Поншап, Пор-Сент-Фуа́-е-Понша́п (фр. Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. 
 Пор-Сент-Марі, Пор-Сент-Марі́ (фр. Port-Sainte-Marie) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. 
 Лез-Отьє-сюр-ле-Пор-Сент-Уан, Лез-Отьє́-сюр-ле-Пор-Сент-Уа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.